La nazionale di pallavolo maschile di Mauritius è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo di Mauritius ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di Mauritius.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile di Mauritius